Центумал (Centumalus) е име на:

 Когномен на фамилията Фулвии
 Гней Фулвий Максим Центумал, консул 298 пр.н.е.
 Гней Фулвий Центумал (консул 229 пр.н.е.)
 Гней Фулвий Центумал (консул 211 пр.н.е.)
 Марк Фулвий Центумал, претор 192 пр.н.е.